Стюард:
 Стюард — специалист рядового состава на водных и воздушных судах, выполняющий на них работы по обслуживанию пассажиров.
 Стюард — организатор порядка прохода зрителей по билетам на стадион.
 Стюард, Альфред (1896—?) — английский футбольный вратарь и футбольный тренер.
 Стюард, Джулиан (1902—1972) — американский антрополог.
 Стюард, Лоуэлл (1919—2014) — американский военный лётчик.
 Стюард, Эмануэль (1944—2012) — американский боксёр-любитель, тренер профессиональных боксёров и комментатор боксёрских поединков на HBO.